Jamblique I.
 Jamblique II.
 Jamblique, dit « de Chalcis » ou « de Tyr » est un philosophe néo-platonicien (-).
 Jamblique est un romancier grec du .